İbrahim Akdağ – calciatore turco, centrocampista
 Recep Akdağ – politico turco
 Sinan Akdag – hockeista su ghiaccio tedesco
 Tarık Langat Akdağ – siepista keniota naturalizzato turco